Héctor Puebla Saavedra (La Ligua, 10 de julho de 1955), mais conhecido apenas por Héctor Puebla, é um ex-jogador chileno de futebol.

Puebla é um dos maiores ídolos da história do Cobreloa, estandarte do clube por mais de dezesseis anos. Foi quem mais conquistou títulos vestindo a camiseta laranja, bem como o que mais partidas disputou.

Futebolistas do Chile
Futebolistas do Club de Deportes Cobreloa
Futebolistas do Club de Deportes Lota Schwager